

События 

 Консулы Флавий Аэций и Флавий Валерий.
 432—440 — Папа св. Сикст III.
 Святой Патрик прибыл в Ирландию в качестве миссионера по поручению Папы Целестина I. (есть другие датировки)
 Бонифаций вернулся в Рим. Война между Аэцием и Бонифацием. Аэций ранил Бонифация, и тот умер.
 Византия начала платить ежегодную дань гуннам.
 Высадка Флавия Аспара в Африке.
 Хэлянь Дин выдан Тоба Тао и казнён.
 Мир Жужани и Тоба-Вэй.

Скончались 
 Ниниан

См. также